Hauber est un patronyme porté notamment par :
 William Hauber (1891-1929), acteur et cascadeur américain,
 Zsolt Hauber (1968-), musicien et producteur hongrois.